Indonesië
 Ciruas (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Ciruas (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam